Greensboro (Alabama)
Greensboro (Florida)
Greensboro (Georgia)
Greensboro (Indiana)
Greensboro (Maryland)
Greensboro (North Carolina) (de grootste van deze steden)
Greensboro (Pennsylvania)